

Miejscowości i ich  części w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 30, w tym 9 podstawowych
 Gać – część miasta Janowiec Wielkopolski
 Gać – wieś w woj. dolnośląskim, w pow. oławskim, w gminie Oława
 Gać – osada w woj. kujawsko-pomorskim, w pow. brodnickim, w gminie Górzno
 Gać – wieś w woj. kujawsko-pomorskim, w pow. grudziądzkim, w gminie Grudziądz
 Gać – część wsi Procyń w woj. kujawsko-pomorskim, w pow. mogileńskim, w gminie Mogilno
 Gać – część wsi Kunów w woj. lubelskim, w pow. lubartowskim, w gminie Firlej
 Gać – wieś w woj. łódzkim, w pow. łęczyckim, w gminie Grabów
 Gać – przysiółek wsi Cieśle w woj. łódzkim, w pow. piotrkowskim, w gminie Łęki Szlacheckie
 Gać – część wsi Zaborów w woj. małopolskim, w pow. brzeskim, w gminie Szczurowa
 Gać – część wsi Pawłów w woj. małopolskim, w pow. dąbrowskim, w gminie Bolesław
 Gać – część wsi Tropiszów w woj. małopolskim, w pow. krakowskim, w gminie Igołomia-Wawrzeńczyce
 Gać – część wsi Włosań w woj. małopolskim, w pow. krakowskim, w gminie Mogilany
 Gać – część wsi Krzyszkowice w woj. małopolskim, w pow. myślenickim, w gminie Myślenice
 Gać – część wsi Strzyżyna w woj., w pow. kozienickim, w gminie Grabów nad Pilicą
 Gać – wieś w woj. mazowieckim, w pow. nowodworskim, w gminie Leoncin
 Gać – część wsi Łęgonice Małe w woj. mazowieckim, w pow. przysuskim, w gminie Odrzywół
 Gać – część wsi Mąkosy Stare w woj. mazowieckim, w pow. radomskim, w gminie Jastrzębia
 Gać – kolonia wsi Morzyczyn Włościański w woj. mazowieckim, w pow. węgrowskim, w gminie Sadowne
 Gać – część wsi Pustków w woj. podkarpackim, w pow. dębickim, w gminie Dębica
 Gać – wieś w woj. podkarpackim, w pow. przeworskim, w gminie Gać
 Gać – część wsi Rudna Wielka w woj. podkarpackim, w pow. rzeszowskim, w gminie Świlcza
 Gać – część wsi Nowiny w woj. podkarpackim, w pow. stalowowolskim, w gminie Radomyśl nad Sanem
 Gać – wieś w woj. podlaskim, w pow. łomżyńskim, w gminie Łomża
 Gać – część wsi Giełczyn w woj. podlaskim, w pow. monieckim, w gminie Trzcianne
 Gać – wieś w woj. pomorskim, w pow. słupskim, w gminie Główczyce
 Gać – wieś w woj. pomorskim, w pow. słupskim, w gminie Słupsk
 Gać –  część wsi Elżbiecin w woj. świętokrzyskim, w   pow. Buskim, w gminie Busko-Zdrój
 Gać – część wsi Gruszka w woj. świętokrzyskim, w pow. koneckim, w gminie Radoszyce
 Gać – część wsi Helenów Pierwszy w woj. wielkopolskim, w pow. konińskim, w gminie Kramsk
 Gać – część wsi Łopuchowo w woj. wielkopolskim, w pow. poznańskim, w gminie Murowana Goślina

Osoby 
 Stanisław Gać – polski oficer, działacz społeczny i państwowy, żołnierz podziemia

Cieki w Polsce 
 Gać – rzeka, dopływ Narwi
 Gać – struga, dopływ Gumnicy
 Gać – struga, dopływ Osy (jezioro Trupel)
 Gać – struga, dopływ Pilicy

Inne 
 Gać – dawna wieś, obecnie dzielnica Blachowni w woj. śląskim, w pow. częstochowskim
 Gać (Stara Gać i Nowa Gać) – dawniej samodzielna gmina, obecnie w granicach Imielina, w województwie śląskim, w powiecie bieruńsko-lędzińskim
 Gać – dawna wieś, obecnie w granicach m. Warszawa

Zobacz też 
 Gać Kaliska
 Gać Leśna
 Gać Warcka
 Brzozowa Gać